A Equipe chinesa representa a China na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Asiática.

Historia 
A China competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1981. Seus melhores resultados foram as semifinais de (2008).

Equipe atual (2021)
 Zhang Shuai
 Zheng Saisai
 Wang Xiyu
 Wang Xinyu
 Xu Yifan

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Chinesa de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis